Изабе́лла Теотоки, графиня д’Альбрицци ( - Элисавет Теотоки ; ) — венецианская писательница, салонистка и графиня.

Биография 
Родилась на острове Корфу в семье . В 1776 году вышла замуж за венецианского патриция , через несколько лет супруги развелись. После переезда в Венецию, выходит замуж во второй раз, за инквизитора графа . Держала салон который был художественным и литературным центром Венеции, его посещали Уго Фосколо, Антонио Канова, лорд Байрон и Ипполито Пиндемонте.

Скончалась 27 сентября 1836 года в Венеции. У неё было два сына: Джованни Баттиста Марин (первый брак) и Джованни Баттиста Джузеппе Альбрицци (второй брак).

Примечания

Литература 

 

Хозяйки литературных и великосветских салонов Италии
Теотокисы
Писательницы Венеции